Трапшо () — польская фамилия.

Известные носители:

 Трапшо, Анастасий Франтишек (1832—1898) — польский актёр и театральный режиссёр.
 Трапшо, Ирена (1868—1953) — польская актриса.
 Трапшо, Марсели (1860—1921) — польский актёр и театральный режиссёр.
 Трапшо, Мечислава (1879—1972) — польская актриса, известная под псевдонимом Мечислава Цвиклиньская.
 Трапшо, Текла (1873—1944) — польская актриса.

См. также 
 Трапш